Il Delitto di Bolzano fu un caso di parricidio, commesso presumibilmente la sera del 4 gennaio 2021, presso una villetta di Bolzano, ai danni di una coppia, Peter Neumair e Laura Perselli. Responsabile dell'omicidio è Benno Neumair, figlio delle due vittime, che inizialmente si dichiarò innocente al fatto. I due corpi furono ritrovati circa 2 mesi  dopo nel fiume Adige, il primo dei quali fu quello della Perselli, ritrovato un mese dopo adagiato sull'argine del fiume, e alla fine di aprile venne ritrovato anche quello di Peter Neumair sempre sul fiume. A seguito di ciò Benno Neumair venne accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Storia

I fatti 
Il 5 gennaio 2021 Benno Neumair si recò presso la caserma dei Carabinieri per denunciare la scomparsa dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, di anni 63 e 68. I due scomparsi erano entrambi insegnanti in pensione, e nell'ultimo periodo si dedicavano a praticare alcuni tipi di sport, oltre che passeggiare tutti i giorni. Per tale motivo in un primo momento si pensò che i due fossero rimasti vittime di qualche incidente proprio a causa della loro vita movimentata. Un ulteriore dubbio sorse proprio perché in quei giorni si verificò una frana che distrusse parte dell'Hotel Eberle, sito nei pressi della città. Dopo poco tempo i Carabinieri indagando più a fondo scoprirono che i cellulari delle vittime fossero spenti già dalla sera prima. Una volta giunti sul posto della frana non trovando nulla di sospetto, i Carabinieri iniziarono a indagare sul figlio Benno. Per accertarsi della veridicità del giovane, gli inquirenti iniziarono a raccogliere alcune testimonianze riguardo al carattere e alla personalità di Benno. Si scoprì subito che egli era da poco tornato a vivere con i genitori, e in precedenza in Germania aveva mostrato un grave episodio di tipo psichiatrico che finì a seguito di un ricovero. Inizialmente durante le ricerche, Benno collaborò con gli inquirenti, fornendo indicazioni sui sentieri che i genitori percorrevano regolarmente durante le loro passeggiate, inoltre acconsentì all'ingresso ai cani molecolari nella sua dimora.

Indagini 
Durante le ricerche, Benno venne fermato in un autolavaggio di via Merano, poco prima che la sua autovettura venisse lavata. Durante i controlli nel suo portabagagli, gli inquirenti trovarono una tanica di acqua ossigenata. Nel frattempo sul lato nord del ponte di Ischia Frizzi, venne ritrovata una traccia ematica di colore giallastro; gli inquirenti analizzarono la macchia, acquisendo maggiori informazioni riguardo alle celle telefoniche. In conclusione di ciò, la sera del delitto il cellulare di Benno venne localizzato proprio in quel punto. Dopo questa scoperta, Benno venne inserito nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Tali prove fecero ipotizzare quasi subito che il giovane avesse gettato i corpi nel fiume, con lo scopo di cancellare qualsiasi prova riconducibile a lui, di conseguenza l'abitazione di proprietà venne messa sotto sequestro. Dalle indagini successive si scoprì che Benno, la sera in cui avrebbe commesso il delitto si recò a dormire a casa di un'amica, e avrebbe dato a quest'ultima dei suoi vestiti da lavare. Questi vestiti sarebbero stati nascosti durante il sopralluogo dei RIS, il che fece finire sul registro degli indagati anche la ragazza, con l'accusa di favoreggiamento, anche se successivamente la sua posizione venne archiviata. Un'altra donna rischiò di finire sul registro degli indagati, si tratta di una maestra che Benno avrebbe conosciuto su Tinder, con la quale sarebbe uscito, e addirittura l'avrebbe invitata a casa sua per aiutarlo a pulire. Infine il 28 gennaio, 24 giorni dopo il delitto Benno si presentò in caserma per costituirsi. In seguito Benno venne sottoposto a perizia psichiatrica dai periti del GIP, i quali scoprirono che il giovane era seminfermo di mente durante l'omicidio del padre Peter, mentre sarebbe stato perfettamente lucido durante quello della madre. Da ciò si dedusse che Benno abbia ucciso volontariamente sua madre, probabilmente per evitare che la stessa potesse essere una scomoda testimone. Le indagini successive hanno confermato che le due vittime sono morte entrambe per strangolamento, mediante l'utilizzo di un "cordino", che probabilmente Peter utilizzava per fare le sue escursioni in montagna. I due cadaveri successivamente sarebbero stati caricati sull'auto di famiglia e portati sul ponte, dove poi furono gettati nel fiume uno per volta, il tutto sarebbe stato completato nel giro di poco tempo. Il 10 aprile 2021 Benno Neumair è stato rinviato a giudizio per i reati di omicidio plurimo e occultamento di cadavere. Durante l'udienza è stata respinta la richiesta dei legali di Benno di procedere nelle forme di rito abbreviato; infatti con l'entrata in vigore della legge n. 33/2019 non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Processo 
A seguito dell'arresto, Benno Neumair venne sottoposto a perizia psichiatrica dai periti del GIP, i quali confermarono che durante l'esecuzione del primo omicidio, quello del padre Benno fosse seminfermo di mente, mentre nel secondo omicidio in cui uccise la madre era capace di intendere e di volere. Il 4 marzo 2022 iniziò il processo a suo carico, presso il tribunale di Bolzano, in cui venne accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Nonostante le difese dei suoi avvocati rischia l'ergastolo.
Casi di omicidio in Italia La sentenza di condanna all'ergastolo viene pronunciata il 19 novembre 2022 dalla Corte d’Assise di Bolzano, presieduta dal giudice Carlo Busato, che per diverse ore si è riunita in camera di consiglio per deliberare sul caso di Benno. L’accusa – rappresentata dai pm Igor Secco e Federica Iovene – aveva chiesto l’ergastolo e un anno di isolamento diurno in carcere. Gli avvocati difensori Flavio Moccia e Angelo Polo hanno fatto leva sulla confessione dell’imputato per chiedere l’applicazione di attenuanti generiche.